Hadid může označovat:

 Chadid – mošav (vesnice) v Izraeli, oficiální přepis do angličtiny
 Hadid (Írán) – vesnice v provincii Chúzistán

příjmení
 Bella Hadid (* 1996) – americká modelka
 Gigi Hadid (* 1995) – americká modelka
 Zaha Hadid (1950–2016) – britská architektka íránského původu